(cursief zijn voormalige stations) 

Anderlecht 
Arcaden 
Bockstael 
Boondaal 
Bordet 
Bosvoorde 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Delta 
Diesdelle 
Etterbeek 
Evere 
Ganshoren 
Haren 
 
Jette 
Josaphat 
 
 
Kuregem 
Laken 
Leuvensesteenweg 
Meiser 
Merode 
Moensberg 
Mouterij 
Paleisstraat 
Rogierstraat 
Schaarbeek 
Schaarbeek-Josaphat 
Simonis 
 
 
 
 
 
 
 
 
Watermaal 
Wetstraat